Vigilante (koets), een soort koets
 Vigilante (film), een Amerikaanse film uit 1983
 Vigilante (computerspel), een computerspel
 Een Zeeuws slavenschip vooral bekend van de Opstand op de Vigilante
 North American RA-5C Vigilante, een Amerikaanse bommenwerper

Zie ook
 vigilantisme of eigenrichting, het voor eigen rechter spelen